Pirron ist der Name folgender Personen:
 Bobby Pirron (Robert Cuny de Pierron; 1918–2007), Sänger, Akkordeonspieler, Conférencier und Texter
 Harry Pirron (Harald Cuny de Pierron, auch Mario Adretti; * 1947), Pianist

Siehe auch:
 Pirron und Knapp, österreichisches Musikerduo